Antioch (Califòrnia)
 Antioch (Illinois)
 Antioch (Ohio)